Луя:

 Луя  — река в России, протекает в Кировской области
 Луя — река в России, протекает в Свердловской области
 Луя — одна из семи провинций, образующих департамент Амасонас на северо-востоке Перу.